Champagne [šampaň] může být:

 Champagne – historické území v severovýchodní Francii
 Hrabství Champagne – středověké hrabství
 Champagne-Ardenne – bývalá administrativní jednotka ve Francii

obce ve Francii
 Champagne (Ardèche) – obec v departementu Ardèche
 Champagne (Charente-Maritime) – obec v departementu Charente-Maritime
 Champagne (Eure-et-Loir) – obec v departementu Eure-et-Loir
 Champagne-au-Mont-d'Or – obec v departementu Rhône
 Champagne-en-Valromey – obec v departementu Ain
 Champagne-et-Fontaine – obec v departementu Dordogne
 Champagne-Mouton – obec v departementu Charente
 Champagne-sur-Loue – obec v departementu Jura
 Champagne-sur-Oise – obec v departementu Val-d'Oise
 Champagne-sur-Seine – obec v departementu Seine-et-Marne
 Champagne-sur-Vingeanne – obec v departementu Côte-d'Or
 Champagne-Vigny – obec v departementu Charente
 Champigneul-Champagne – obec v departementu Marne
 Allas-Champagne – obec v departementu Charente-Maritime
 Angeac-Champagne – obec v departementu Charente
 Jarnac-Champagne – obec v departementu Charente-Maritime
 Jussy-Champagne – obec v departementu Cher
 Lugny-Champagne – obec v departementu Cher
 Mailly-Champagne – obec v departementu Marne
 Saint-Ciers-Champagne – obec v departementu Charente-Maritime
 Saint-Ouen-en-Champagne – obec v departementu Sarthe
 Vaux-Champagne – obec v departementu Ardensko
 Vieux-Champagne – obec v departementu Seine-et-Marne

obec ve Švýcarsku
 Champagne (Švýcarsko) – obec v kantonu Vaud

jiný význam
 Champagne Life – piseň amerického zpěváka Ne-Yo

podobné
 Champaign – město v USA, stát Illinois
 Champigny-sur-Marne – město ve Francii, departement Val-de-Marne

Externí odkazy